Оболонье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Оболонье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Оболонье — деревня в Ловжанском сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 Оболонье — деревня в Николаевском сельсовете Шумилинского района Витебской области.

Россия 
 Оболонье — деревня в Локнянском районе Псковской области.

Украина 
 Оболонье — село в Коропском районе Черниговской области.
 Оболонье — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.